Максвитис:

 Максвитис, Казис (род. 1977) — литовский баскетбольный тренер.
 Максвитис, Миндаугас (род. 1980) — литовский футболист.
 Максвитис, Франц Иосифович (1908—1949) — советский военный железнодорожник, Герой Социалистического Труда.